Volksbad steht für:

 Volksbad im Allgemeinen
 Volksbad am Marienberg, in Brandenburg an der Havel in Deutschland
 Volksbad Dortmund, Deutschland
 Volksbad Flensburg, Deutschland
 Volksbad Jena, Deutschland
 Volksbad Limmer, Deutschland
 Volksbad Mönchengladbach, Deutschland
 Volksbad Nürnberg, Deutschland
 Volksbad St. Gallen, Schweiz
 Volksbad Sudenburg, Magdeburg
 Volksbad Südost, denkmalgeschütztes Gebäude in Magdeburg, siehe Gröninger Bad

Siehe auch:

 Volksbadewanne